Голдстайн — англомовна транскрипція прізвища німецько-єврейського походження  (в німецькій мові вимовляється: Гольдштайн).

Персоналії 
 Адель Голдстайн (1920—1964) — американська програмістка
 Джозеф Голдстайн (нар. 1940) — американський медик і хімік, лауреат Нобелівської премії
 Герберт Голдстайн (1922—2005) — американський фізик-ядерник
 Герман Голдстайн (1913—2004) — американський математик, один із творців першої із сучасних ЕОМ — ENIAC
 Кеннет С. Голдстайн (1927—1995) — американський фольклорист, музичний продюсер, колекціонер та літератор.
 Сідні Голдстайн (1903—1989) — британський математик
 Стівен Голдстайн (нар. 1981) — колумбійський автогонщик
 Елвін Голдстайн (1936—2013) — американський видавець